Абона () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Гранадилья-де-Абона — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова. 
 Сан-Мигель-де-Абона — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова.